Itainópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itainópolis (ort), Piauí, 
 Itainópolis (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar